Rebecca Ferguson (ur. 1983) – szwedzka aktorka
 Rebecca Ferguson (ur. 1986) – brytyjska piosenkarka